Only You (And You Alone) - célebre canção conhecida popularmente apenas como "Only You"
Ou ainda:
Only You (canção de Yazoo)
Only You (filme)
Only U - canção de Ashanti

Desambiguação